Le terme monument national peut désigner les éléments suivants :

 Plusieurs types de protection du patrimoine :
 Monument national, un type de monument protégé en Bosnie-Herzégovine ;
 Monument national (monumento nacional en espagnol), un type de monument protégé en Colombie ;
 Monument national (national monument en anglais), un type de zone protégée aux États-Unis ;
 Monument national (national monument en anglais), un type de monument protégé en Irlande ;
 Monument national (monumento nazionale en italien), un type de monument protégé en Italie ;
 Monument national, un type de monument protégé au Luxembourg ;
 Monument national (Rijksmonument en néerlandais), un type de monument protégé aux Pays-Bas ;
 Monument national (monumento nacional en portugais), un type de monument protégé au Portugal ;
 Monument national (národná kultúrna pamiatka en slovaque), un type de monument protégé en Slovaquie ;
 Monument national, un type de monument protégé à Taïwan.
 Le Monument national, un des plus anciens théâtres de Montréal, au Québec ;
 Le centre des monuments nationaux, un établissement public à caractère administratif français.

Voir aussi